Litani steht für:

 Litani, Fluss im Libanon
 Operation Litani, israelische Militärunternehmung
 Litani (Lawa), Fluss an der Grenze von Suriname und Französisch-Guayana

Litani ist der Familienname von:
 Dani Litani (* 1943), israelischer Sänger und Filmschauspieler